Николай Парфёнов: Парфёнов, Николай (род. 1976) — российский двоеборец, бронзовый призёр чемпионата мира 1999 года.
 Парфёнов, Николай Дмитриевич (1937—2021) — советский спортсмен, хоккеист, почётный гражданин Архангельска. 
 Парфёнов, Николай Иванович (1912—1999) — советский и российский актёр театра и кино.